Alphonse Lepetit (1817-1877),  homme politique français ;
 Amaury Lepetit (1986-2012), joueur de volleyball français ;
 Annick Lepetit (1958-), femme politique française ;
 Bernard Lepetit (1948-1996), historien moderniste français ;
 Jean-François Lepetit (1953-), acteur et producteur de cinéma français ;
 Jules Lepetit (1889-1920), connu comme Louis Bertho, ouvrier terrassier, puis chauffeur, militant anarchiste et syndicaliste ;
 Laura Lepetit (1932-2021), éditrice féministe italienne ;
 Louis-Gabriel Lepetit (1875-1971), général de division français ;
 Sébastien Lepetit (1969-), écrivain français, auteur de roman policier.